Konstantin Simonov steht für:

 Konstantin Simonov (Schiff, 1982), ein Fährschiff
 Konstantin Simonov (Schiff, 1984), ein Flusskreuzfahrtschiff

Siehe auch:
 Konstantin Michailowitsch Simonow (1915–1979), sowjetischer Schriftsteller